Castillon (België), een deelgemeente van Walcourt
 Geoffrey Castillion, een Nederlands voetballer.

 Castillon (Alpes-Maritimes)
 Castillon (Calvados)
 Castillon (Kanton Artix et Pays de Soubestre),  Pyrénées-Atlantiques
 Castillon (Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh), Pyrénées-Atlantiques
 Castillon (Hautes-Pyrénées)
ook:
Castillon-Debats,  Gers 
Castillon-de-Castets,  Gironde 
Castillon-de-Larboust,  Haute-Garonne
Castillon-de-Saint-Martory,  Haute-Garonne
Castillon-du-Gard,  Gard 
Castillon-en-Auge,  Calvados 
Castillon-en-Couserans, Ariège 
Castillon-la-Bataille,  Gironde 
Castillon-Massas,  Gers 
Castillon-Savès,  Gers